

Patronyme 	
Bensimon
Gilles Bensimon
Doris Bensimon
Edmond Bensimon
Laurence Bensimon

Autres 
Lionel Bensemoun